

Моїсеєвка — село, Железінський район, Павлодарська область

Моїсеєвка — присілок, Асінівський район, Томська область
 Моїсеєвка — присілок, Цілинний округ, Курганська область